Le nom Víctor García est porté par les personnes suivantes :
 Víctor Manuel García (1897-1969), un peintre cubain ;
 Víctor García (1934-1982), un écrivain, metteur en scène argentin ;
 Víctor García (1950-), un volleyeur cubain médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1976 ;
 Víctor García (1974-), un réalisateur et scénariste espagnol ;
 Víctor García (1981-), un coureur cycliste espagnol ;
 Víctor García (1985-), un athlète espagnol spécialiste du 3 000 mètres steeple ;
 Víctor García (1990-), un pilote automobile espagnol.